Bajan kan syfta på följande:
 Bajan, en typ av dragspel

Geografi

Mongoliet 

 Bajan (distrikt i Mongoliet, Töv), 
 Bajan (distrikt i Mongoliet, Gobi-Sümber), 

Robotskapade Mongolietförgreningar